Nuctenea är ett släkte av spindlar som beskrevs av Simon 1864. Nuctenea ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Nuctenea